Андре́й Булга́ков:
 
 Булгаков, Андрей Иванович Курака — московский боярин и воевода на службе у московского князя Василия III.
 Булгаков, Андрей Пантелеевич (1920—1981) — советский лётчик-ас, Герой Советского Союза.